Robert Wijnands (Utrecht, 20 november 1971) is een voormalig Nederlands voetballer die uitkwam voor FC Utrecht, FC Zwolle en TOP Oss.

Statistieken

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van FC Utrecht
Lijst van spelers van FC Zwolle
Lijst van spelers van TOP Oss

Externe links
  Profiel en statistieken van Robert Wijnands als speler op transfermarkt.nl
  Profiel en statistieken van Robert Wijnands als trainer op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer